Дворище — название населенных пунктов:

Белоруссия 
 Дворище — деревня в Малоритском районе Брестской области.
 Дворище — деревня в Глубокском районе Витебской области.
 Дворище — деревня в Лепельском районе Витебской области.
 Дворище — деревня в Чашникском районе Витебской области.
 Дворище — деревня в Шарковщинском районе Витебской области.
 Дворище — деревня в Шумилинском районе Витебской области.
 Дворище — деревня в Жлобинском районе Гомельской области.
 Дворище — деревня в Наровлянском районе Гомельской области.
 Дворище — деревня в Хойникском районе Гомельской области.
 Дворище — агрогородок в Лидском районе Гродненской области.
 Дворище — деревня в Ошмянском районе Гродненской области.
 Дворище — деревня в Воложинском районе Минской области.
 Дворище — деревня в Дзержинском районе Минской области.
 Дворище — деревня в Крупском районе Минской области.
 Дворище — деревня в Минском районе Минской области.
 Дворище — деревня в Слуцком районе Минской области.
 Дворище — деревня в Бобруйском районе Могилёвской области.
 Дворище — деревня в Осиповичском районе Могилёвской области.

Россия 
 Дворище — деревня в Котласском районе Архангельской области.
 Дворище — деревня в Никольском районе Вологодской области.
 Дворище — деревня в Нюксенском районе Вологодской области.
 Дворище — деревня в Антроповском районе Костромской области.
 Дворище — деревня в Судиславском районе Костромской области.
 Дворище — деревня в Сланцевском районе Ленинградской области.
 Дворище — деревня в Любытинском районе Новгородской области.
 Дворище — деревня в Гдовском районе Псковской области.
 Дворище — деревня в Порховском районе Псковской области.
 Дворище — деревня в Дубровской волости Себежского района Псковской области.
 Дворище — деревня в Сиковицкой волости Себежского района Псковской области.
 Дворище — деревня в сельском поселении «Себежское» Себежского района Псковской области, в части бывшей Глембочинской волости.
 Дворище — деревня в сельском поселении «Себежское» Себежского района Псковской области, в части бывшей Дубровской волости.
 Дворище — деревня в Струго-Красненском районе Псковской области.
 Дворище — деревня в Демидовском районе Смоленской области.
 Дворище — деревня в Руднянском районе Смоленской области.
 Дворище — деревня в Угранском районе Смоленской области.
 Дворище — деревня в Бельском районе Тверской области.
 Дворище — деревня в Лихославльском районе Тверской области.
 Дворище — до 1998 г. название деревни Дворища в Сунском районе Кировской области.

Украина 
 Дворище — село в Володарско-Волынском районе Житомирской области.
 Дворище — село в Козовском районе Тернопольской области.